Fairview Park ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Fairview Park (Indiana)
 Fairview Park (North Carolina)
 Fairview Park (Ohio)
 Fairview Park (Pennsylvania)

in Australien:
 Fairview Park (South Australia)

in Hongkong:
 Fairview Park (Hongkong)

Fairview Park ist der Name folgender Parks:
 Fairview Park (Dublin), Irland
 Fairview Park (Seattle), Vereinigte Staaten